41-й полк — наименование полка в вооружённых силах различных государств.

Пехотные
 41-й Селенгинский пехотный полк (Российская империя)
 41-й егерский полк (Российская империя)
 41-й Вирджинский пехотный полк (США)
 41-й Нью-Йоркский пехотный полк (США)

Авиационные
 41-й истребительный авиационный полк (СССР)
 41-й истребительный авиационный полк ВВС ВМФ (СССР)
 41-й гвардейский истребительный авиационный Черновицкий ордена Кутузова полк (СССР)

Артиллейийские
 41-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии